Bosstraat (Assen)
Bosstraat (Baarn)
Bosstraat (Bergen op Zoom)
Bosstraat (Boom)
Bosstraat (Doetinchem)
Bosstraat (Hegelsom)
Bosstraat (Kapelle)
Bosstraat (Roosendaal)
Bosstraat (Soest)
Bosstraat (Swalmen)
Bosstraat (Tholen)
Bosstraat (Valkenswaard)
Bosstraat (Wilsele)